Termin acetil-KoA:taksan-10beta-ol O-acetiltransferaza ima više značenja.

 10-Hidroksitaksan O-acetiltransferaza, enzim
 10-deacetilbakatin III 10-O-acetiltransferaza, enzim